Unity ():

 Unity — кодовое имя транстихоокеанского подводного коммуникационного кабеля.
 Unity () — документальный фильм о развитии человечества 2005 года.

 Музыка
 Unity — студийный альбом американского джазового органиста Ларри Янга.
 Unity — студийный альбом немецкой хэви-метал группы Rage.
 Unity — демоальбом американской рок-группы 311.
 Unity — американская хардкор-панк группа.

 Программное обеспечение
 Unity — оболочка среды рабочего стола, разрабатывавшаяся компанией Canonical.
 Unity — кроссплатформенный игровой движок и инструмент для разработки компьютерных игр.
 Unity Application Block — компонент .

См. также 
 VSS Unity — суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан класса SpaceShipTwo.
 Assassin’s Creed Unity — компьютерная игра из серии Assassin’s Creed от компании Ubisoft.
 
 Юнити (модуль МКС)